Dwóch Medyceuszy znanych jako Piero de’ Medici:
 Piero di Cosimo de’ Medici (1416-1469) (Piero I de’ Medici) – ojciec Wawrzyńca Wspaniałego
 Piero di Lorenzo de’ Medici (1471-1503) (Piero II de’ Medici) – syn Wawrzyńca Medyceusza